Das Wort Mullatschak bezeichnet:

 eine ausgelassene Feier, siehe Mullatschak (Feier)
 ein Kartenspiel, siehe Mullatschak (Kartenspiel)